Yavatmal (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Yavatmal (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Yavatmal
 Yavatmal (dialect), een dialect van het Noord-Gondi, gesproken in het district